Хотулёв (Хотулев) — русская фамилия.

Известные носители:
 Хотулёв, Данила Дмитриевич (род. 2002) — российский футболист.
 Хотулёв, Иван Брониславович (род. 1960) — российский дипломат.
 Хотулев, Иван Тимофеевич (1906—1965) — советский военный деятель.
 Хотулев, Никита Михайлович — бригадир Братскгэсстроя, Герой Социалистического Труда

См. также 
 Хотылёво
 Хотулевка